Спаси́бо — вежливое слово, которое говорят, чтобы выразить благодарность.

Также:
 «Спасибо» — фильм 2003 года.
 «Спасибо» — мультипликационный фильм.
 «Спасибо» — пятый альбом Земфиры.
 «Спасибо» — песня певицы МакSим.
 «Спасибо!» — сеть благотворительных магазинов в Санкт-Петербурге.

См. также 
 «Осанна» («спаси [Бог], спасибо») — молитва в христианстве, иудаизме